Froschbrunnen steht für:
 Froschbrunnen (Bozen) 
 Froschbrunnen (Flensburg)
 Froschbrunnen (Frankfurt am Main), siehe Liste von Brunnen in Frankfurt am Main#Froschbrunnen
 Froschbrunnen (Freiburg)
 Froschbrunnen (Leipzig)
 Froschbrunnen (Stuttgart)
 Froschbrunnen (Sulingen), siehe Sulingen#Kunst im öffentlichen Raum
 Froschbrunnen (Weimar) 
 Froschbrunnen (Wien)
Siehe auch:
 Fröschbrunn